Ziegenbart bezeichnet verschiedene Dinge, deren Aussehen an den Kinnbart einer Hausziege erinnert:
 eine Bartform, siehe Barthaar
 Goldgelbe Koralle, eine Pilzart aus der Familie der Schweinsohrverwandten, auch als Goldgelber Ziegenbart oder Gelber Ziegenbart bezeichnet
 Bauchweh-Koralle, eine andere Pilzart aus der Familie der Schweinsohrverwandten, auch als Bauchweh-Ziegenbart bezeichnet
 Dreifarbige Koralle, noch eine Pilzart aus der Familie der Schweinsohrverwandten
 Klebriger Hörnling, eine Pilzart aus der Familie der Gallerttränenverwandten
 Krähenfuß-Wegerich, eine Salzpflanze aus der Familie der Wegerichgewächse
 Tillandsia usneoides, eine Tillandsie-Art

Siehe auch:
 Geißbärte
 Krauser Ziegenbart
 Rötlicher Ziegenbart